Cena ima više značenja:
 Zina
 Cena (Bolonja)
 Cena (Padova)
 Cena (Pjačenca)
 Cena (Areco)
 Cena (Benevento)
 Cena (Vareze)